Route des Indes (A Passage to India) est un roman d'Edward Morgan Forster.
 La Route des Indes (A Passage to India) est l'adaptation au cinéma du précédent, réalisée par David Lean et sortie en 1984.

Homonymie de titre